Atid steht für:

 Atid (Partei), Fraktion der Knesset in Israel 
 Atid (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita, in der Region Siebenbürgen in Rumänien

Siehe auch:
 Jesch Atid, liberale Partei in Israel